

Persone 
 Albert van den Berg (1974) – rugbista a 15 sudafricano
 Desirée van den Berg (1987) – modella olandese
 Dirk van den Berg (1966) – regista, produttore cinematografico e sceneggiatore tedesco
 Gillian van den Berg (1971) – pallanuotista olandese
 Hugo van den Berg (1990) – pilota motociclistico olandese
 Jacomina van den Berg (1909-1996) – ginnasta olandese
 Jan van den Berg (1879-1951) – calciatore olandese
 Joey van den Berg (1986) – calciatore olandese
 Lodewijk van den Berg (1932-2022) – ingegnere e astronauta olandese naturalizzato statunitense
 Stephan van den Berg (1962) – velista olandese

Pagine correlate 
 Berg